Малькольм Нильссон Сефквист (; ) — шведский футболист, вратарь «Хальмстада».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Эрния». На молодёжном уровне также выступал за «Астрио», откуда в 2010 году перешёл в «Хальмстад». С 2013 года начал привлекаться к тренировкам с основным составом. Первую игру за клуб провёл 10 марта в рамках группового этапа кубка страны с «Сюрианской», заменив в середине второго тайма Стояна Лукича. В августе того же года на правах аренды до конца сезона отправился в «Лунд». В сезоне 2014 года провёл все матчи чемпионата на скамейке запасных. В 2015 году по договору сотрудничества между клубами выступал также за «Эстер» в первом дивизионе. В последнем туре сезона дебютировал за «Хальмстад» в чемпионате Швеции во встрече с «Хаммарбю».

В марте 2016 года подписал новое арендное соглашение с «Эстером», но из-за проблем с документами переход не состоялся. В июле после открытия трансферного окна всё-таки отправился в аренду до конца сезона. 15 сентября 2020 года продлил контракт с клубом на два года. По итогам 2020 года вместе с клубом занял первое место в турнирной таблице Суперэттана и вышел в Алльсвенскан, откуда спустя год вылетел. 28 мая 2022 года в матче с «Вестеросом» в компенсированное время забил мяч, в результате чего принёс своей команде ничью в игре. По итогам года был признан лучшим вратарём сезона в Суперэттане.

Достижения

Командные 
Хальмстад:
 Победитель Суперэттана: 2020
 Второе место Суперэттана: 2022

Индивидуальные 
 Лучший вратарь в Суперэттане: 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хальмстада» 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 
 Профиль на сайте lagstatistik.se 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Эстер»